Э́ллисон По́ттингер (, урождённая Э́ллисон Да́рра, ; ) — американская кёрлингистка, в составе женской команде США третий на  и запасной на .

Биография 
Джессика изучала маркетинг в Милуокском университете.

Начала заниматься кёрлингом в 1984 году.

Достижения 
 : золото (), серебро (, , ).
 : золото (1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, , ), серебро (, ), бронза ().
 : золото (1995, 1998).
 : серебро ().
  (в составе команды Северной Америки): золото (2007, 2013, 2016), серебро (2003, 2008).
 : серебро ().
 : золото (1994).

 Кёрлинг-команда года в США (): 1999, 2003.
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 2008, 2012.

Личная жизнь 
Замужем, муж — американский кёрлингист Даг Поттингер, чемпион США среди мужчин (2004), участник чемпионатов мира. У них двое детей. Даг познакомился с Эллисон (тогда её фамилия была Дарра) на , проходившем в городе Брандон (Манитоба, Канада), где она была в составе команды США, а он работал в составе бригады специалистов по подготовке льда для кёрлинга (айсмейкеров, ).

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Висконсинского университета в Ошкоше
Выпускники Висконсинского университета в Милуоки